Justicialista ( — «справедливость») — аргентинский восьмиосный двухсекционный тепловоз с электрической передачей. Выпускался государственной компанией FAdeL () с 1951 по 1955 годы для железной дороги Ferrocarril General Roca. Первый дизельный локомотив аргентинской разработки.

История 
В середине 1940-х, в связи с политикой импортозамещения президента Хуана Перона, провозгласившего особенный, Третий путь Аргентины, началась «аргентинизация» экономики страны. Государственными заводами были произведены такие образцы техники как трактор «Пампа», автомобиль , мотоцикл «Пума» и пр. Железные дороги страны, ранее принадлежавшие английскому капиталу, . Для обновления устаревшего парка техники было решено строить собственный подвижной состав.

Аргентинским инженером итальянского происхождения Педро Селестино Саккаджио () был разработан дизельный тепловоз. Прототип, получивший номер CM1 и личное имя «Хустисиалиста» был собран в железнодорожных мастерских в баррио Буэнос-Айреса Линьерсе. Хорошие оценки, полученные в ходе эксплуатации CM1, привели к заказу партии в 610 тепловозов. Однако главный инженер проекта Педро Саккаджио предложил пустить в серийное производство более совершенную версию — CM2 «Ла Архенти́на», разработанную им на волне успеха первого локомотива. С целью производства тепловозов, в рамках , на базе мастерских Линьерса был основан завод FAdeL ( — «Аргентинский завод локомотивов»). Для оснащения тепловозов двигателями в Кордове совместно с ФИАТ был построен моторосборочный завод (ныне ).

В Италии было закуплено 280 двигателей FIAT, которые после закрытия завода FAdeL впоследствии были использованы для сборки локомотивов компанией GAIA.

После свержения Перона политика государства резко сменилась. В ходе начавшейся «деперонизации» завод FAdeL был закрыт. Проектная документация и модели были уничтожены.

Эксплуатация 

Первый локомотив — CM1 «Хустисиалиста», был представлен широкой публике 19 октября 1951 года в непосредственной близости от железнодорожного вокзала «Ретиро» Буэнос-Айреса. На церемонии присутствовали президент Аргентины Хуан Перон и главный инженер проекта Педро Саккаджио. Первый рейс локомотива состоялся летом 1952 года на линии «Вокзал „Конститусьон“ (Буэнос-Айрес) — Мар-дель-Плата» (экспресс «Марплате́нсе», около 400 километров) железной дороги . Поездка заняла 3 часа 45 минут. Кроме того, локомотив водил пассажирские поезда в Барилоче (время в пути — 22 часа 10 минут) и Мендосу (11 часов 40 минут) со средней скоростью 145—150 км/ч.

Второй локомотив — CM2 «Ла Архентина», курсировал на линии «Буэнос-Айрес — Мар-дель-Плата».

Военный переворот 16 сентября 1955 года привёл не только к закрытию завода, но и к смене личных имён тепловозов. Таким образом, «Хустисиалиста» оказалась «Либертадом», а «Ла Архентина» — «Рока». Имя Хуана Доминго Перона и связанное с ним было предано забвению…

CM1 и CM2 эксплуатировались до начала 1960-х. В 1961 году, в рамках плана Ларкина, локомотивы были утилизированы, а их останки порезаны и проданы на лом.

См. также 
 Pagador Blindado PE-1
 
 
 Materfer MTF-3300
 Fiat Materfer 7131

Примечания

Ссылки 
 

Локомотивы Аргентины
FAdeL
Тепловозы Аргентины